Duranleau peut faire référence à :

Patronyme 
 Alfred Duranleau (1871-1951), homme politique québécois, député fédéral et provincial, et bâtonnier du Québec.

Toponyme 
 Le , lac en Mauricie.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme